Freiheitsdenkmal steht für:
 Freiheitsdenkmal (Rastatt)
 Freiheitsdenkmal (Riga)
 Freiheitsdenkmal (Tallinn)

mit ähnlichem Namen:
 Befreiungsdenkmal (Graz)
 Befreiungsdenkmal (Innsbruck)
 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin (geplant)
 Heldendenkmal der Roten Armee (auch Befreiungsdenkmal) in Wien 
 Landesdenkmal für die Befreiungskrieger 1813–1815 in Güstrow

Siehe auch:
 Freiheitsstatue (Begriffsklärung)